Айвар Куусмаа (; род. 12 июня 1967, Таллин, Эстонская ССР) — советский и эстонский баскетболист, мастер спорта СССР (1986), впоследствии эстонский баскетбольный тренер. Как игрок — чемпион СССР и Эстонии, призёр чемпионата Греции, обладатель Кубков Эстонии и Греции. Как тренер — неоднократный чемпион и обладатель Кубка Эстонии, возглавлял молодёжные сборные этой страны.

Биография 
Айвар Куусмаа родился в 1967 году. Его отец Ааре с детства привил Айвару интерес к баскетболу. В 1984 году Куусмаа стал серебряным призёром Всесоюзной спартакиады школьников, а два года спустя с юношеской сборной СССР завоевал медали такого же достоинства на чемпионате Европы среди юниоров.

Окончив в 1987 году Таллинскую спортивную школу-интернат (ТСИК), Куусмаа выступал за эстонские клубы, а в 1989—1990 году играл в США в составе клуба «Янгстаун Прайд», став с ним чемпионом Всемирной баскетбольной лиги. По возвращении в СССР вошёл в состав таллинского клуба «Калев» и завоевал с ним звание чемпиона СССР в сезоне 1990/1991, победив в финале ленинградский «Спартак». Перед этим в полуфинальной серии против соперников из Риги Куусмаа получил травму паха, но успел восстановиться к финалу.

В 1993 году Куусмаа в рядах сборной независимой Эстонии принял участие в финальной части чемпионата Европы. На групповом этапе эстонцы обыграли будущих чемпионов — команду Германии — со счётом 113:103, и в этом матче Куусмаа набрал 30 очков (позже улучшив этот результат против Боснии и Герцеговины с 40 очками). В итоге эстонская команда заняла на чемпионате шестое место. С 1993 по 1996 год Куусмаа выступал в Греции в составе «Панатинаикоса». В связи с ограничениями на число иностранных игроков Куусмаа и Тийт Сокк были официально записаны как греки — в частности, к фамилии Куусмаа была добавлена вторая — Магулас. В составе «Панатинаикоса» эстонец завоевал в 1994 году бронзовые, а в 1995 и 1996 годах — серебряные медали чемпионата Греции, добавив к ним в 1996 году Кубок Греции.

Остаток игровой карьеры Куусмаа провёл на родине, за исключением половины сезона в бельгийском «Льеже» (одновременно в бельгийском клубе «Остенде» играли другие звёзды «Калева» — Герт Кулламяэ и Рауно Пехка).

В 2005 году Куусмаа начал тренерскую карьеру в «Калеве» — том же клубе, где заканчивал играть. Одновременно он был избран в городской совет Таллинна от Народного союза и оставался депутатом до 2009 года, впоследствии перейдя в Центристскую партию. За два периода работы с «Калевом» в качестве тренера Куусмаа завоевал с клубом два Кубка Эстонии (2005, 2006), три титула чемпиона Эстонии (2006, 2011 и 2012) и звание вице-чемпиона в 2007 году. С клубом ТТУ он стал бронзовым призёром в 2009 году, а с 2015 по 2018 год с клубом «Рапла» завоевал три бронзовых и одну серебряную медаль. В 2007—2008 годах тренировал юношескую сборную Эстонии, вновь заняв пост её главного тренера в 2019 году.

От жены Мари-Эпп (экс-чемпионки Эстонии по настольному теннису) у Айвара Куусмаа две дочери — Геттер и Гертруд — и сын Каспар-Клемет.

Награды и звания 
 Игрок
 Чемпион  (1990)
 Чемпион СССР (1991)
 3-кратный чемпион Эстонии (1992, 1993, 1999), 4-кратный чемпион Эстонской ССР (1986, 1988—1990)
 3-кратный обладатель Кубка Эстонии (1992, 1997, 2003)
 Обладатель Кубка Греции (1996)

 Тренер
 Чемпион Эстонии (2006, 2011, 2012)
 Обладатель Кубка Эстонии (2005, 2006)

Примечания

Ссылки 
 

Разыгрывающие защитники
Баскетболисты СССР
Чемпионы СССР по баскетболу
Баскетболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по баскетболу
Игроки БК АСК Рига
Игроки БК «Калев»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Льеж»
Баскетбольные тренеры Эстонии
Тренеры БК «Калев»
Депутаты Городского собрания Таллина